Die Liste der Spieler von Melbourne City umfasst alle Spieler, die für den australischen Fußballklub Melbourne City (bis 2014 Melbourne Heart) seit der erstmaligen Teilnahme an der A-League in der Saison 2010/11 mindestens einen Ligaeinsatz absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 1. Juli 2015.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität der Geburtsort herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Melbourne City in der regulären Saison der A-League absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Melbourne City in der regulären Saison der A-League erzielte.
 Finalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Melbourne City in der Finalrunde der A-League absolvierte.
 Finaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Melbourne City in der Finalrunde der A-League erzielte.
 Sonstige Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Melbourne City im FFA Cup absolvierte.
 Sonstige Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Melbourne City im FFA Cup erzielte.
 Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
 TW: Torwart
 AB: Abwehr
 MF: Mittelfeld
 ST: Sturm

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Weblinks 
 Spielerübersicht auf weltfussball.de

!
Melbourne City
Fussballspieler Melbourne City